McShane ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte McShane (* 1990), schottisch-australische Profi-Triathletin
 Edward James McShane (1904–1989), US-amerikanischer Mathematiker
 Harry McShane (1920–2012), schottischer Fußballspieler
 Ian McShane (* 1942), britischer Filmschauspieler, Filmproduzent und Regisseur
 James McShane (1833–1918), kanadischer Politiker und Unternehmer
 Jamie McShane, US-amerikanischer Schauspieler
 Jimmy McShane (1957–1995), nordirischer Musiker, siehe Baltimora
 John A. McShane (1850–1923), US-amerikanischer Politiker
 Luke McShane (* 1984), englischer Schachgroßmeister
 Mark McShane (1929–2013), britischer Schriftsteller
 Michael McShane (* 1955), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Paul McShane (* 1986), irischer Fußballspieler